Dieskau steht für:

 Dieskau, Ortschaft der Gemeinde Kabelsketal im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, Stammhaus der Familie von Dieskau
 Dieskau (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Dieskau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schloss Dieskau in Sachsen-Anhalt
 Hortfund von Dieskau, siehe Grabhügel von Dieskau
 (42482) Fischer-Dieskau, Asteroid (benannt nach Dietrich Fischer-Dieskau)
 Dieskaustraße, Verkehrsverbindung im Leipziger Südwesten
 8. Batterie/Fußartillerie-Regiment „von Dieskau“ (Schlesisches) Nr. 6 bis 3. Juni 1916, siehe VI. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich) (benannt nach der Familie von Dieskau)